Serrières (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Serrières (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy